Fritz Ebel (1835-1895) : artiste peintre allemand
 Fritz Ebel (1890-1946) : peintre et graphiste allemand
 Hermann Wilhelm Ebel (1820-1875) : philologue allemand
 Johann Gottfried Ebel (1764-1830) : géologue et statisticien allemand
 Philippe Ebel (1967- ) : joueur de rugby à XV français
 Suzanne Ebel (1916-2008) : écrivain britannique

Autres 

 Ebel : fabrique d'horlogerie
 Ain Ebel : village du Liban du Sud

Homonymie de patronyme